

Села 
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Глодоська сільська громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Мар'янівська сільська громада (в минулому — Маловисківський район)